Антра Валнере (; род. 1967), урожденная Далберга — латышская шашистка, неоднократная чемпионка и призёр чемпионатов Латвии. Участница чемпионатов мира (2001, 2017, 2019) и Европы (2000, 2002, 2004, 2008, 2016), Всемирных интеллектуальных игр 2008 года (женщины, 64), открытого чемпионата Голландии 2005 года (мужской турнир).

Биография 
Мастер Всемирной федерации шашек среди женщин.

Входит в тройку лучших игроков-женщин сборной Латвии по шашкам вслед за Зоей Голубевой и Олесей Абдуллиной.

Её творчество изучается во втором выпуске сборника «Теория и практика шашечной игры», выпущенном в Санкт-Петербурге под редакцией А. А. Напреенкова.

Из Юрмалы.

Примечания

Ссылки 

 http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/liddetailp.php?SpId=3576&Id=f&taal=1 Профиль на сайте toernooibase
 http://www.fmjd.org/pcard.php?id=10580 Профиль на сайте ФМЖД FMJD-Id: 10580
 http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/jmy37/cardf_z$16.html Карточка игрока
 https://web.archive.org/web/20131229104442/https://picasaweb.google.com/lh/photo/KWgyYBKTBvGWhWgtzlYbsdMTjNZETYmyPJy0liipFm0 Фото поединка Tamara Tanzikužina (Rusija) — Antra Valnere (Latvija)

Родившиеся в 1967 году
Шашисты Латвии
Мастера ФМЖД